Wahlkreis 17 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 17
 Landtagswahlkreis 17
 Reichstagswahlkreis 17